Флаг муниципального образования Верхнекуба́нское сельское поселение Новокубанского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 5 декабря 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3804.

Описание 
«Зелёное полотнище с соотношением сторон 2:3, несущее вдоль нижнего края жёлтую полосу в 1/3 полотнища, а посередине основной части — жёлтое стилизованное изображение виноградной грозди с двумя листами».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Зелёный цвет символизирует природу, сельское хозяйство — животноводство, плодородие, жизнь, возрождение, здоровье.

Изображение винограда символизирует плодородие, изобилие, богатство, радость и веселье. Виноград также аллегорически указывает на то, что в поселении выращивают виноград, из коего изготавливают вино и коньяк.

Изображение пшеничных колосьев в оконечности символизирует плодородие, достаток.

Жёлтый цвет (золото) — символ величия, богатства, процветания и прочности, достатка.

Примечания 

Флаги с изображением винограда